Rodenbach névvel a következő települések léteznek:
Rodenbach – település Hessenben
Rodenbach – település Rajna-vidék-Pfalzban
Rodenbach bei Puderbach – település Rajna-vidék-Pfalzban

Rodenbach – belga sör